Bugaba steht für:
 Bugaba (Corregimiento), ein Corregimiento im Distrikt Bugaba
 Bugaba (Distrikt), ein Distrikt in der Provinz Chiriquí in Panama.